Nicolas de Grigny, orgelcomponist
 Grigny (Essonne)
 Grigny (Métropole de Lyon)
 Grigny (Pas-de-Calais)